«Бавария» — немецкий баскетбольный клуб из Мюнхена, является частью спортивного клуба «Бавария».

Достижения 
Чемпионат Германии
  Чемпион (5): 1953/1954, 1954/1955, 2014, 2018, 2019
  Серебряный призёр: 2014/2015, 2020/21, 2021/22Кубок Германии
  Обладатель (3): 1968, 2018, 2021
  Финалист (2): 2016, 2017
Суперкубок Германии
  Финалист:''' 2014

Сезоны

Текущий состав

Тренеры 
 2000—2006  
 2010—2012  
 2012  
 2012—2016  Светислав Пешич
 2016—2018  Александр Джорджевич
 2018—2020  Деян Радонич
 2020  Оливер Костич
 2020—  Андреа Тринкьери

Известные игроки 
  Кей Си Риверс
  Малкольм Дилэйни
  Деон Томпсон
  Тайрис Райс
  Алекс Ренфро
  Бо Маккалебб
  Йотам Гальперин
  Владимир Лучич
  Душко Саванович
  Владимир Штимац

Ссылки 
Официальный сайт

Баскетбольные клубы Германии
Участник баскетбольной Евролиги
Спортивные клубы Мюнхена